Kälkäjänsaari kan syfta på följande platser:

Finland 

 Kälkäjänsaari (ö i Norra Österbotten), Oulunkaari, 
 Kälkäjänsaari (ö i Lappland), Östra Lappland, 

Robotskapade Finlandförgreningar